Große Schanze steht für:

 Grosse Schanze (Bern), Quartier der Stadt Bern
 Grosse Schanze, Teil der historischen Berner Stadtbefestigung, siehe Schanzen (Bern)#Grosse Schanze
 Großschanze, eine Größenklasse bei Skisprungschanzen, siehe Skisprungschanze#Größeneinteilung